Plaats in Indonesië
 Tunggul (Gondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Tunggul (Paciran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java